Bel paese – espressione poetica per indicare l'Italia
 Bel Paese – formaggio italiano
 Il Bel Paese – libro di Antonio Stoppani del 1876
 Il... Belpaese –  film commedia italiano del 1977 diretto da Luciano Salce